

Persone 
 Giovanni di Vico (...-1366) – condottiero italiano
 Pietro Di Vico (1853-1939) – magistrato e politico italiano
 Dario Di Vico (1952) – giornalista italiano

Storia 
 Di Vico o Prefetti di Vico – famiglia nobile italiana
 Diocesi di Vico – diocesi cattolica soppressa

Pagine correlate 
Da Vico
De Vico
Vico